Reprezentacja Szwajcarii w skokach narciarskich w sezonie 2012/2013 – zespół zawodników reprezentujących Szwajcarię w zawodach skoków narciarskich w sezonie zimowym 2012/2013 i letnim 2012.

Skład kadry 
Pod koniec marca 2012 opublikowano skład poszczególnych kadr męskich – narodowej, A, B i C. Do pierwszych trzech z nich należy po jednym zawodniku, odpowiednio: Simon Ammann, Marco Grigoli i Gregor Deschwanden. Do kadry C wybrani zostali natomiast: Olivier Anken, Luca Egloff, Pascal Kälin oraz Pascal Sommer. Utworzono także kadrę A kobiet, w której składzie znalazła się Sabrina Windmüller oraz kadrę B z jej siostrą Bigną.

Sezon letni

Letni Puchar Kontynentalny mężczyzn 
W pierwszych zawodach LPK mężczyzn w Stams wystąpiło czterech Szwajcarów. Tylko Gregor Deschwanden zdobył punkty do klasyfikacji generalnej, zajmując 21. miejsce. Oddał on skoki na 95,5 i 100,0 metrów. Marco Grigoli był 37., Pascal Kälin zajął 48. miejsce, a Pascal Sommer ukończył zawody na 58. miejscu. Następnego dnia wystąpiła ta sama czwórka. Tym razem żaden Szwajcar nie wszedł do drugiej serii. Grigoli był 31., Sommer 58., Kälin 66., a Deschwanden został zdyskwalifikowany.

Wyniki konkursów indywidualnych

Letnie Grand Prix

Wyniki konkursów indywidualnych

FIS Cup kobiet 
14 lipca 2012 odbył się pierwszy z dwóch konkursów FIS Cup 2012/2013, w austriackim Villach. Obydwie zawodniczki szwajcarskie zapunktowały – Sabrina Windmüller zajęła szóste miejsce, skacząc na 84 m i 80,5 m, natomiast jej siostra Bigna zamknęła pierwszą dziesiątkę, oddając skoki na 81,5 m i 75 m. Następnego dnia Sabrina zwyciężyła, po skokach na 92 m i 88 m, a Bigna była siedemnasta.

Miejsca na podium

Wyniki konkursów indywidualnych

Letnie Grand Prix kobiet 
W otwierającym Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2012 konkursie w Courchevel obydwie siostry Windmüller nie zdobyły punktów – Bigna była 36. (74 m), a Sabrina 47. (65,5 m).

Wyniki konkursów indywidualnych

Sezon zimowy

Puchar Świata mężczyzn

Wyniki konkursów indywidualnych

Przypisy 

Szwajcaria 2012
Sezon 2012/2013 w skokach narciarskich
Skoki narciarskie w Szwajcarii